El término Wonderful World puede referir:

Álbumes 
 Wonderful World, álbum de Kelly Family, publicado en 1981.
 Wonderful World, álbum de Telex.
 Wonderful World, un álbum de 2004 de Eva Cassidy. 
 Wonderful World, álbum de Israel Kamakawiwoʻole, publicado en 2007.

Canciones 

 "Wonderful World" ("Don't know much about history"), Sam Cooke, 1960, posteriormente grabada por Herman's Hermits. 
 "Wonderful World", James Morrison, 2006. 
 "Wonderful World", Phil Sawyer, 1991.

Película 
 "Wonderful World", de Joshua Goldin, 2009.